The Battlefords est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, nom de la région formée par les villes de Battleford et North Battleford en Saskatchewan
The Battlefords, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
The Battlefords, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Voir aussi